Wildfire oder Wild Fire steht für:
 Vegetationsbrand, einem Brandtyp (dt. Lauffeuer)

 WildFire (Silver Dollar City), eine Achterbahn
 Wildfire (Kolmården), eine Achterbahn

Film und Fernsehen:
 Wildfire (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Wildfire (1915 Film), US-amerikanischer Stummfilm 
 Wildfire (1925 Film), US-amerikanischer Stummfilm 
 Wildfire (1945 Film), US-amerikanischer Western 
 Wildfire (1988 Film), US-amerikanischer Spielfilm 

Musik und Bands:
 wildfire (deutsche Band), deutsche Indie-Pop-Band
 Wildfire (Band), ehemalige New Wave of British Heavy-Metal-Band
 Wild Fire (Band), US-amerikanische Hard-Rock-Band 

Elektronik und Computer:
 Wildfire, ehemalige Bezeichnung von Openfire
 HTC Wildfire, ein Smartphone
 Jagged Alliance 2: Wildfire, ein Computerspiel